Sowwah Square Tower 1 war während der Bauphase der Name eines Hochhauses auf der Insel Sowwah in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

Das Gebäude befindet sich im neu errichteten Stadtteil Sowwah Square und wurde im Oktober 2012 unter dem Namen Al Sila Tower eröffnet. Der Al Sila Tower ist 131 Meter hoch und verfügt über 31 Stockwerke.

Siehe auch 
 Sowwah Square Tower 2
 Sowwah Square Tower 3
 Sowwah Square Tower 4

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Hochhaus in Abu Dhabi
Erbaut in den 2010er Jahren
Hochhaus in Asien